Libido – pot. popęd seksualny – ogół popędu seksualnego lub pożądania aktywności seksualnych danej osoby.
 Popęd – psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu